Зака́зчик — лицо (физическое или юридическое), заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта (в широком смысле). Иногда при этом предполагается оформление заказа, но не обязательно.

Заказчик по российскому законодательству 
Гражданский кодекс Российской Федерации применяет понятие «заказчик» к узкому кругу сделок, предметом которых является выполнение работ или оказание услуг:
 Договоры подряда, в том числе бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд (глава 37);
 Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (глава 38);
 Возмездное оказание услуг (глава 39).

Помимо этого, в параграфе 4 главы 3 Гражданского кодекса Российской Федерации понятие «заказчик» применяется к сделкам на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

См. также 
 Технический заказчик
  — синоним слова заказчик; получатель услуг (продавца, банка, юриста и т. п.) 
 Покупатель — синоним слова заказчик; используется при покупке товаров
 Потребитель — извлекающий пользу из приобретённого продукта или выполненной работы
 Спонсор — финансирующий работы без извлечения собственной материальной прибыли (см. гудвил)
 Инвестор — финансирующий работы для извлечения собственной прибыли
 Меценат — финансирующий работы без извлечения материальной прибыли; как правило, речь о развитии науки, искусства, образования

Примечания 

Незавершённые статьи о праве
Гражданское право